«Слово, чому ти не твердая криця...» ‒ вірш Лесі Українки, написаний 1896 р. Належить до збірки "Думи і мрії"

Література 

 Українка Леся. Досвітні огні: збірка віршів / Леся Українка; ред. колегія: В. В. Бичко, М. М. Острик та ін. ‒ К. : "Веселка", 1975. ‒ 159 с.

Поетичні твори Лесі Українки
Літературні твори 1896